Willy Hess (componist) (1906-1997), Zwitsers componist, fagottist en musicoloog, bekend om zijn aanvulling op de Beethoven-Gesamtausgabe
 Willy Hess (violist) (1859-1939), Duits violist